Markovo peut désigner :
 en Bulgarie (le nom étant écrit Марково) :
 Markovo, village bulgare de l'obchtina de Kaspitchan, situé dans l'oblast de Choumen ;
 Markovo, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
 Markovo, village bulgare de l'obchtina de Bratya Daskalovi, situé dans l'oblast de Stara Zagora.
 en Croatie
 Markovo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Slatina, comitat de Virovitica-Podravina ;

Voir aussi